De XVI Island Games (også kendt som 2015 NatWest Island Games af sponsor årsager) blev holdt i Jersey, fra den 27. juni til 3. juli 2013.

Sportsgrene

Tallene i parantes indikerer hvor mange medaljer der var i hver sportsgren.

 Kommentar: Bueskydning og bordtennis vender tilbage til Island Games. Derimod blev gymnastik og squash droppet ved disse lege .

Medaljeoversigt
Endeligt resultat

Forklaring:

Referencer 

Sport i 2015
 
Jersey